Psilachnum — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1926 року.

Класифікація 
Згідно з базою Catalogue of Life до роду Psilachnum відносять 30  видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1926. Über die Gattung Pezizella Fuckel. 1. Mitteilungen des Botanischen Instituts der Technischen Hochschule Wien. 3(2):54-80 - P.73

Роди грибів